

События

Римская республика 
 Консулы: Гней Папирий Карбон (во 2-й раз, плебей) и Луций Корнелий Цинна (в 4-й раз, патриций); преторы: Гай Фабий Адриан, Квинт Серторий (в Ближней Испании) и Марк Марий Гратидиан; квесторы: Гай Веррес, Марк Фонтей, Марк Юний Силан (в Азии) и Тит Ауфидий; монетный триумвир: Луций Салинатор.
 Гай Юлий Цезарь женится на дочери Цинны Корнелии-младшей.
 Весна, Цинна собирает войска в Анконе для противодействия возвращению Суллы. Солдаты поднимают бунт, Цинна убит.
 Сулла выступает против армии Фимбрии, чьи легионы переходят на сторону Суллы. Фимбрия совершает самоубийство.

Азия 
 Царь Сирии Антиох XII Дионис начинает войну против набатеев. На помощь набатеям приходят арабы. Антиох Дионис погибает в бою, его армия разбита. Набатеи занимают Дамаск и всю Келесирию.

Родились 
 84, ок. — Гай Требаций Теста (ум. 4 до н. э.), видный римский юрист, оппонент Касцеллия;
 84, ок. — Гай Матий Кальвена (ум. после 44 до н. э.), сподвижник и соратник Гая Юлия Цезаря, который адресовал ему крылатое выражение «Пришёл, увидел, победил».

Скончались 
 Луций Корнелий Цинна — консул этого года, знаменитый представитель партии популяров в Риме;
 Гай Флавий Фимбрия — римский полководец, совершил самоубийство;
 Антиох XII Дионис — царь Сирии, погиб в бою.

См. также

Примечания